as-Salih Ismail ist der Name folgender Personen:

 as-Salih Ismail (Zengiden) (1163–1181), Zengidenherrscher in Aleppo
 as-Salih Ismail (Ayyubide) (um 1200–1250), Sultan der Ayyubiden in Damaskus
 as-Salih Ismail (Mamluken) (1325–1345), Sultan der Mamluken in Ägypten